Dolores de Borbón (Madrid, 15 de noviembre de 1909-Madrid, 11 de mayo de 1996) fue una princesa española de la casa de Borbón.

Biografía

Orígenes familiares 
Era la hija segundogénita del matrimonio formado por el infante Carlos de Borbón-Dos Sicilias (que en 1900 había renunciado a sus derechos y a los de sus descendientes al desaparecido trono del reino de las Dos Sicilias para poder casarse con la hija mayor de Alfonso XII de España, María de las Mercedes de Borbón y Austria, Princesa de Asturias, convirtiéndose así plenamente en miembro de la Familia Real española y recibiendo el tratamiento de Infante de España) y la princesa Luisa de Orleans. Por vía paterna, María de los Dolores era nieta del príncipe Alfonso de Borbón-Dos Sicilias y su esposa, la princesa María Antonieta de Borbón-Dos Sicilias. Por parte materna era nieta de Luis Felipe, conde de París y su esposa, María Isabel de Orleans, infanta de España.

En 1908 Alfonso XIII había dispuesto en que los hijos fruto de este segundo matrimonio del infante don Carlos gozarían de los honores, preeminencias y distinciones de los infantes de España, siguiendo inmediatamente a estos en el orden jerárquico como príncipes de la Casa de Borbón.

Primeros años 
María de los Dolores nació en 1909 en Madrid durante el reinado de Alfonso XIII. El día 23 de noviembre del mismo año, en el salón de Gasparini del Palacio Real de Madrid,  fue bautizada por el obispo de Sion, siendo sus padrinos, su tío paterno, Felipe, duque de Orléans y la reina Victoria Eugenia.

María de los Dolores (llamada familiarmente Dola) tenía además un hermano mayor, el príncipe Carlos (1908-1936), que murió luchando en la Guerra Civil Española, y dos hermanas menores, María de las Mercedes, madre del rey Juan Carlos I, y María de la Esperanza, casada con el príncipe Pedro Gastón de Orleans-Braganza. Además, su padre, el infante Carlos había tenido tres hijos de su primer matrimonio con la Princesa de Asturias, llamados Alfonso (1901-1964), Fernando (1903-1905) e Isabel Alfonsa (1904-1985).

Matrimonios y descendencia 
María de los Dolores contrajo matrimonio civil en Ouchy, Suiza el 12 de agosto de 1937 con el príncipe polaco José Augusto Antonio María Pío Czartoryski (1907-1946), y contrajeron matrimonio religioso el 16 de agosto de 1937 en Lausana. La pareja tuvo dos hijos:

 Adam Karol Czartoryski (Sevilla, 2 de enero de 1940-), creador de la Fundación Príncipes Czartoryski. Casado en Londres el 25 de enero de 1977 con Eleonora Piciotto (n. en 1942). Tuvieron una hija, la princesa Tamara Laura Czartoryska (n. en 1978). Divorciados en 1985, Adam Karol volvió a casarse el 12 de diciembre de 2000 en Londres, con Josette Naime Calil. Su nombre en castellano es: príncipe Adán Carlos Czartoryski.

 Ludwik Piotr Czartoryski (Sevilla, 13 de marzo de 1945-3 de mayo de 1946. Su nombre en castellano fue: príncipe Luis Pedro Czartoryski.

Tras fallecer su segundo hijo y su esposo, ambos en 1946, María de los Dolores volvió a contraer matrimonio. Se casó en segundas nupcias con don Carlos Chías Ossorio en Sevilla el 29 de diciembre de 1950. No tuvo hijos de este matrimonio. Residieron un tiempo en la localidad sevillana de Dos Hermanas, en una finca llamada "Huerta de la Princesa" que poseía una buena extensión y que, junto con la casa y la huerta que le daba nombre a la finca, era autosuficiente para la subsistencia de la familia. Permanecieron allí hasta su traslado definitivo a Madrid. Murió en su residencia de Madrid y fue enterrada en la cripta de la Iglesia del Divino Salvador de Sevilla, junto con sus padres y hermanos.

Títulos, órdenes y armas

Títulos 

 Su Alteza Real la Princesa Doña María de los Dolores de Borbón, Princesa de la Casa de Borbón. (1909 - 1937).
 Su Alteza Real la Princesa Doña María de los Dolores de Borbón, Princesa de la Casa de Borbón, Princesa Czartoryska. (1937 - 1950).
 Su Alteza Real la Princesa Doña María de los Dolores de Borbón, Princesa de la Casa de Borbón. (1950 - 1996).

Órdenes 

 4 de marzo de 1929: Dama de la Orden de las Damas Nobles de la Reina María Luisa.
 18 de febrero de 1960: Dama gran cruz de justicia de la Sagrada Orden Militar Constantiniana de San Jorge.

Armas

Ancestros

Bibliografía 
 Orden de María Luisa en Wikipedia.
 Darryl Lundy (10 May 2003). "Dolores di Borbone, Principessa di Borbone delle Due Sicilie". thePeerage.com. Retrieved 2008-10-05.
 Paul Theroff. "TWO SICILIES". Paul Theroff's Royal Genealogy Site. Retrieved 2008-10-05.

Notas

Referencias 

Casa de Borbón en España
Princesas de las Dos Sicilias
Damas grandes cruces de justicia de la Sagrada Orden Militar Constantiniana de San Jorge
Damas de la Orden de las Damas Nobles de la Reina María Luisa
Nacidos en Madrid
Fallecidos en Madrid